Weyssenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Weyssenhoff (1859–1922), polnischer Maler 

 
 Teresa Weyssenhoff (1930–1984), polnische Autorin